La Batalla de Mohacs puede referirse a dos batallas distintas, libradas cerca de Mohács, en Hungría:

 Batalla de Mohacs (1526)
 Batalla de Mohacs (1687)